Дымовой тест ( или smoke test, дымовое тестирование) — в тестировании программного обеспечения означает минимальный набор тестов на явные ошибки. Дымовой тест обычно выполняется программистом; не проходившую этот тест программу не имеет смысла отдавать на более глубокое тестирование.

Примеры 
 Ошибки инсталляции: если программный продукт не устанавливается, его тестирование, скорее всего, окажется невозможным.
 Ошибки при соединении с базой данных (актуально для архитектуры клиент-сервер).
Ошибки загрузки конфигурации и получения настроек для инициализации при запуске.

История 
Первое своё применение этот термин получил у печников, которые, собрав печь, закрывали все заглушки, затапливали её и смотрели, чтобы дым шёл только из положенных мест.

Повторное «рождение» термина произошло в радиоэлектронике. Первое включение нового радиоэлектронного устройства, пришедшего из производства, совершается на очень короткое время (меньше секунды). Затем инженер руками ощупывает все микросхемы на предмет перегрева. Сильно нагревшаяся за эту секунду микросхема может свидетельствовать о грубой ошибке в схеме. Если первое включение не выявило перегрева, то прибор включается снова на большее время. Проверка повторяется. И так далее несколько раз. Выражение «smoke-test» используется инженерами в шуточном смысле, так как появления дыма, а значит и порчи частей устройства, стараются избегать.

Автоматизация 
Дымовой тест легче автоматизировать, чем более глубокое и интеллектуальное тестирование. Автоматизация снижает количество ручного труда и поэтому позволяет проводить эти тесты чаще. Чем чаще выполняются тесты, тем раньше становится известно о проблемах, выявляемых этими тестами. Чем раньше становится известно о проблеме, тем легче её устранить.
Автоматизация тестирования часто выполняется с помощью средств непрерывной интеграции.

Ссылки 
 Smoke test на Jargon File
 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms182613(VS.90).aspx — Правила по кратким тестам от Майкрософт.

Измерение
Тестирование программного обеспечения